Сан Алонсо има више значења:

 Сан Алонсо, Вињедос Санта Моника (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Алонсо (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику